Bella Center – centro congressi di Copenaghen
 Bella Center – stazione della metropolitana di Copenaghen